Флуцикловин (18F) — радиофармацевтический препарат для диагностики рецидивов рака предстательной железы. Одобрен для применения: США (2016).

Механизм действия 
Синтетический аналог аминокислоты.

Показания 
Диагностика рецидивов рака предстательной железы с помощью ПЭТ.

Примечания 

Фторорганические соединения
Радионуклидная диагностика
Радиофармпрепараты
Аминокислоты